El nombre Acatitlan puede hacer referencia a:

 Acatitlan de Zaragoza, localidad del estado de Querétaro.
 Santa Cecilia Acatitlán, zona arqueológica en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México.
 Santa Martha Acatitla, pueblo de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.
 Acatitlan, estación del metro en la Ciudad de México.